Desa Garon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Garon (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 111,56), Jawa Timur, 
 Desa Garon (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 111,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar